Сиера Мадре може да се отнася за:
 Сиера Мадре, град в Калифорния, Съединените щати
 Западна Сиера Мадре, планина в Мексико
 Източна Сиера Мадре, планина в Мексико
 Южна Сиера Мадре, планина в Мексико
 Сиера Мадре де Чиапас, планина в Централна Америка